Лёд (фильм):
  — американский фильм, режиссёр Роберт Крамер.
  — американский телевизионный фильм, режиссёр Жан де Сенгозак.
  — индийский фильм.
  — сербский фильм.
 Лёд (фильм, 2013) — российский фильм, режиссёр Павел Дроздов.
 Лёд (фильм, 2018) — российский фильм, режиссёр Олег Трофим.
 Лёд 2 — российский фильм, режиссёр Жора Крыжовников.
 Лёд — эпизод американского сериала «Секретные материалы».